Fringilla polatzeki — вид воробьиных птиц из семейства вьюрковых. До 2015 года считался подвидом Fringilla teydea, однако опубликованное в марте 2016 исследование показало независимость этих видов друг от друга.

Название вида связано с именем австрийского орнитолога Йоханна Полатцека (1838/1839—1927) (Johann Polatzek).

Распространение 
Эндемики острова Гран-Канария (Канарские острова, Испания). Обитают в гористой части острова, в лесах, поросших Pinus canariensis.

Описание 

Внешний вид повторяет облик Fringilla coelebs. По размеру представители вида мельче Fringilla teydea. Другие различия состоят в том, что у них имеются две ярко выраженные белые полосы на крыльях, более белый живот и менее синие оттенки окраски.

Самки тускло-серо-коричневые.

Биология 
Питаются в основном семенами сосны. В кладке два яйца.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус EN. Популяция этих птиц очень невелика, ареал ограничен сосновыми лесами острова.

Примечания

Ссылки 
 Статья: «The Blue Chaffinch of Gran Canaria Fringilla teydea polatzeki: what next?»
 The bird in Facebook
 Documentary «El pinzón azul de Gran Canaria: biología y conservación del ave más amenazada de Canarias» (1995)

Зяблики
Птицы Африки
Эндемики Гран-Канарии
Животные, описанные в 1905 году
Полатцек